Riegels ist der Name von:

 Friedrich Riegels (1910–1982), deutscher Strömungsforscher
 Roy Riegels (1908–1993), amerikanischer Football-Spieler